Barkan ist der Name von
 Barkan (Westjordanland), israelische Siedlung in der West Bank, siehe Liste israelischer Siedlungen #B
 Barkan (Jemen), jemenitisches Dorf
 Georg Barkan (1889–1945), weißrussischer Pharmakologe
 Steven E. Barkan (* 1951), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Todd Barkan, amerikanischer Musikproduzent
 Barkan Wine Cellars, Weinkellerei in der Siedlung Barkan im Westjordanland